Лы́ково () — деревня в составе Сидоровичского сельсовета Могилёвского района Могилёвской области Республики Беларусь.

Расположена в 10 километрах от Могилева.

В деревне имеются магазин.

В деревне установлен памятник из черного гранита с именами воинов и мирных жителей, погибших здесь в годы Великой Отечественной войны.

Примечания

Ссылки 
 Населённые пункты Республики Беларусь
 Национальное кадастровое агентство Республики Беларусь
 Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь

Населённые пункты Могилёвского района